

Musica
 The Holly and the Ivy – tradizionale canto natalizio inglese
 The Holly and the Ivy, album natalizio di Alfred Deller del 1956
 The Holly and the Ivy, album natalizio di Roger Whittaker del 2002
 The Holly and the Ivy, album natalizio di Connie Dover del 2009

Cinema
 The Holly and the Ivy – film del 1952 diretto da George More O'Ferrall

Televisione
 The Holly and the Ivy – film TV del 1955